Dictamen: Opinión técnica y experta que se da sobre un hecho o una cosa.
Juicio que se emite sobre una cosa o tema.
En legislación, un dictamen emitido por una comisión legislativa.
Una sentencia judicial.

Referencias